Őslények országa, 14 epizódból álló animációs filmsorozat
Őslények országa, az animációs sorozat első része
Őslények országa, a filmsorozat alapján készült televíziós rajzfilmsorozat